9-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с 8 июня по 23 сентября 2001 года. Обладателем Кубка во 2-й раз в своей истории стала команда ЦСКА.

Кубок Сибири и Дальнего Востока 
10-й розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока прошёл в августе 2002 в и являлся отборочным турниром к Кубку России. В соревнованиях приняли участие команды суперлиги и высшей лиги «А» региона «Сибирь — Дальний Восток». Победителем в 3-й раз в своей истории стал новоуренгойский «Факел», выиграв тем самым путёвку в финальный этап Кубка России-2001.

Предварительный этап 
Участники: 18 команд суперлиги, высших лиг «А» и «Б» (регион «Европа») и первой лиги. Матчи проводились в пяти группах,в которых команды играли в один круг.

Группа 1 
8—10 июня. Новотроицк.

Группа 2 
12—14 июня. Самара.

Группа 3 
8—10 июня. Пенза.

Группа 4 
8—10 июня. Краснодар.

Группа 5 
8—10 июня. Рязань.

В полуфинальный этап вышли по три команды из 4-й и 5-й групп и по две — из 1-й, 2-й и 3-й групп.

Полуфинальный этап

Группа 1 
 28—30 июня. Белгород.

Группа 2 
 28—30 июня. Балаково.

Группа 3 
 28—30 июня. Москва.

По две лучшие команды из 2-й и 3-й групп и три — из 1-й вышли в финальный этап, где к ним присоединился победитель Кубка Сибири и Дальнего Востока «Факел».

Финальный этап 
18—23 сентября 2001. Москва.

Групповой раунд

Группа А 

 18 сентября. ЦСКА — Университет 3:2 (25:27, 22:25, 27:25, 25:19, 15:10); Метар — Факел 3:2 (16:25, 25:20, 25:22, 19:25, 15:9).
 19 сентября. ЦСКА — Факел 3:1 (25:16, 25:15, 20:25, 25:22); Метар — Университет 3:2 (27:25, 25:19, 22:25, 23:25, 15:10).
 20 сентября. ЦСКА — Метар 3:1 (25:19, 22:25, 25:16, 25:18); Университет — Факел 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:21).

Группа Б 

 18 сентября. Стинол — МГФСО 3:2 (22:25, 27:25, 26:28, 25:11, 15:13); Балаковская АЭС — ТТУ 3:0 (25:17, 25:18, 25:17).
 19 сентября. МГФСО — ТТУ 3:0 (25:15, 25:18, 25:22); Стинол — Балаковская АЭС 3:0 (25:11, 25:15, 25:19).
 20 сентября. Стинол — ТТУ 3:1 (19:25, 25:17, 25:10, 25:18); Балаковская АЭС — МГФСО 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 27:25).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
22 сентября
 ЦСКА — Балаковская АЭС 3:0 (28:26, 25:16, 25:19)
 Стинол — Метар 3:0 (25:19, 25:23, 25:19)

Полуфинал за 5—8 места 
22 сентября
 Университет — ТТУ 3:0 (25:21, 25:20, 28:26)
 МГФСО — Факел 3:1 (26:24, 20:25, 25:19, 25:19)

Матч за 7-е место 
23 сентября
 Факел — ТТУ 3:1 (25:20, 24:26, 25:17, 27:25).

Матч за 5-е место 
23 сентября
 Университет — МГФСО 3:1 (25:21, 24:26, 25:17, 25:21).

Матч за 3-е место 
23 сентября
 Балаковская АЭС — Метар 3:0 (25:23, 25:21, 25:17).

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Ольга Жуковская, Елена Гуськова (Бондаренко), Анна Зайко, Екатерина Зимятова, Елена Константинова, Евгения Кузянина, Наталья Курносова, Наталья Никифорова, Анна Симонова, Юлия Тарасова, Елена Чемагина. Главный тренер — Леонид Зайко.

 «Стинол» (Липецк): Яна Вамзер, Александра Дзигалюк, Людмила Дробот, Ольга Карпова, Оксана Ковальчук, Мария Маслакова, Юлия Петрянина, Наталья Рощупкина, Ольга Устименко, Анастасия Щербакова. Главный тренер — Николай Сорогин.

 Балаковская АЭС (Балаково): Светлана Акулова, Наталья Василевич, Анна-Мириам Гансонре, Юлиана Киселёва (Паргачевская), Анна Лобадина (Иванова), Анна Плигунова, Елена Савинова, Елена Стефанович, Ольга Фадеева, Лариса Шаманаева, Жанна Шумакова. Главный тренер — Владислав Фадеев.

Ссылки и источники
 Всероссийская федерация волейбола
 «Липецкая спортивная газета» — 26.09.2001.

2001 год в волейболе